Gélas peut faire référence à :
 Cime du Gélas, sommet des Alpes ;
 Lucien Gélas, luthier ;
 Claude de Gélas, prélat français ;
 Daniel François de Gélas de Lautrec.